El término Soul Survivor puede referirse a:
 Soul Survivors: película del 2001 protagonizada por Melissa Sagemiller.
 «Soul Survivor»: canción de la banda británica de rock The Rolling Stones, del álbum Exile on Main St. de 1972.
 «Soul Survivor»: canción de la cantante alemana C. C. Catch, de su álbum  Like A Hurricane de 1987.
 «Soul Survivor»: Una canción de L.L. Cool J del álbum 14 Shots to the Dome, de 1993.
 «Soul Survivor»: Una canción de la banda de Ska/Punk The Dead 60s del álbum homónimo editado en 2005. 
 «Soul Survivor»: una canción de rapero Young Jeezy del 2005.
 «Soul Survivor»: Una canción de Angels & Airwaves del álbum Love de 2010